Kurtes oder Kurteš ist der Familienname folgender Personen:

 Marija Kurtes (* 1986), deutsche Fußballschiedsrichterin
 Zoran Kurteš (1965–2010), serbischer Handballspieler und -trainer